NASL ist die Abkürzung für:

 Nessus Attack Scripting Language, eine Skriptsprache
 North American Soccer League, eine ehemalige nordamerikanische Fußball-Profiliga
 North American Soccer League (2011), eine nordamerikanische Fußball-Profiliga
 North American Star League, eine Liga für das Echtzeit-Strategiespiel Starcraft 2, siehe StarCraft II: Wings of Liberty

NASL